Шавкуно́в — фамилия:
 Шавкунов, Владимир Эрнестович — историк, востоковед, научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН.
 Шавкунов, Егор Иванович (Шевкунов; 1913—1944) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Шавкунов, Олег Иванович (род. 1963) — советский и российский рок-музыкант.
 Шавкунов, Пётр Егорович (1824 или 1825 1885) — купец, городской голова Перми.
 Шавкунов, Прокопий Андреевич (1791 1870 или 1874) — купец, городской голова Перми.
 Шавкунов, Эрнст Владимирович (1930—2001) — археолог, доктор исторических наук, профессор, заведовал кафедрой археологии, этнографии и истории мировой культуры Дальневосточного государственного университета. Занимался изучением чжурчжэньских памятников Приморья.

См. также 
 Шевкунов
 Шавкуново